CART sezona 1999 je bila enaindvajseta sezona serije CART, ki je potekala med 21. marcem in 1. novembrom 1999.

Dirkači in moštva

Rezultati

Velike nagrade

Dirkači 
(legenda)

Pokal narodov 

1999 v športu
1999